Plaatsen in Roemenië
 Băcești (Vaslui)
 Băcești (Gorj)
 Băcești (Dâmbovița)
 Băcești (Argeș)